Флаг муниципального образования Светлого́рское сельское поселение Абинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 февраля 2012 года решением Совета Светлогорского сельского поселения № 160-с и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7480.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных фигурных полос (выступающих двумя углами вверх) — голубой, зелёной и жёлтой, в соотношении: у древка — 3:8:1, в верхней точке выступов — 1:8:3, несущее элементы герба выполненные жёлтым цветом».

Элементы герба, изображённые на флаге, представляют собой: собранные в звезду три дубовых листа с двумя желудями, жёлуди и один лист направлены вниз; накрест положенные казачьи шашки в ножнах, сопровождаемые по сторонам двумя яблоками с листьями на черенке.

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изломанная зелёная полоса аллегорически указывает на залесённую, предгорную зону северных отрогов Кавказских гор, где расположены земли поселения.

Изображение ветки дуба с листьями и желудями указывает на реликтовые дубовые леса в верховьях поселения. Дуб символизируют силу, выносливость, зрелость, духовную энергию. Жёлуди символизируют молодое поколение, надежду на будущее. Количество листьев ветки аллегорически указывает на количество населённых пунктов в составе поселения.

Зелёный цвет символизирует покрытые зелёными лесами горы, природу, плодородие, жизнь, здоровье.

Жёлтый цвет (золото) — символизирует сельское хозяйство, хлеб, процветание, достаток, величие, прочность.

Голубой цвет (лазурь) символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Изображение яблок говорит о многочисленных фруктовых садах, на территории поселения. Яблоко символ совершенства, достатка, молодости.

Изображение казачьих шашек указывает на то, что населённые пункты поселения образованы как казачьи и казачество всегда играло важную роль в развитии поселения.

Примечания